Regionalliga West steht für:

 die Fußball-Regionalliga West der Herren in Deutschland
 die Fußball-Regionalliga West (Frauen) in Deutschland
 die von 1981 bis 2019 existierende Fußball-Regionalliga West der Herren in Österreich, siehe Fußball-Regionalliga (Österreich)
 die seit 2009 bestehende Eishockey-Regionalliga West der Herren in Deutschland
 die vormals existierende Handball-Regionalliga West der Herren in Deutschland

Siehe auch:
 Regionalliga